Aguiar – comune brasiliano
Aguiar – freguesia del comune di Barcelos in Portogallo
Aguiar – freguesia del comune di Viana do Alentejo in Portogallo
Aguiar da Beira – comune portoghese